Osoby o tym nazwisku:
 Cezary Żołędowski – polski politolog
 Czesław Żołędowski – polski wojskowy, uczestnik powstania warszawskiego